|-
|  ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (9202) 1993 PB || 1993 PB || 13 августа 1993 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (9203) Миртус (Myrtus) ||  || 9 октября 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9204) Мёрике (Mörike) ||  || 4 августа 1994 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (9205) Eddywally ||  || 10 августа 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9206) Yanaikeizo || 1994 RQ || 1 сентября 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (9207) Питерсмит (Petersmith) ||  || 29 сентября 1994 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (9208) Takanotoshi ||  || 2 октября 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 25 октября 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 27 января 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9211) Neese ||  || 19 сентября 1995 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (9212) Kanamaru ||  || 20 октября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 21 октября 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 21 октября 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9215) Taiyonoto ||  || 28 октября 1995 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (9216) Masuzawa || 1995 VS || 1 ноября 1995 || Такане || С. Отомо
|-
| (9217) Kitagawa || 1995 WN || 16 ноября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9218) Ishiikazuo ||  || 20 ноября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 18 ноября 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (9220) Yoshidayama ||  || 15 декабря 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9221) Wuliangyong ||  || 2 декабря 1995 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (9222) Chubey || 1995 YM || 19 декабря 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9223) Leifandersson ||  || 18 декабря 1995 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (9224) Железны (Železný) || 1996 AE || 10 января 1996 || Клеть || М. Тихи, З. Моравец
|-
| (9225) Daiki || 1996 AU || 10 января 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9226) Arimahiroshi ||  || 12 января 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9227) Ашида (Ashida) ||  || 26 января 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9228) Накахироси (Nakahiroshi) ||  || 11 февраля 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9229) Мацида (Matsuda) ||  || 20 февраля 1996 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (9230) Ясуда (Yasuda) ||  || 29 декабря 1996 || Титибу || Н. Сато
|-
| (9231) Shimaken ||  || 29 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9232) Миретти (Miretti) ||  || 31 января 1997 || Pianoro || В. Горетти
|-
| (9233) Itagijun ||  || 1 февраля 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9234) Мацумототаки (Matsumototaku) ||  || 3 февраля 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9235) Shimanamikaido ||  || 9 февраля 1997 || Кумакоген || А. Накамура
|-
| (9236) Obermair ||  || 12 марта 1997 || Линц || E. Meyer
|-
|  ||  || 2 апреля 1997 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9238) Явапаи (Yavapai) ||  || 28 апреля 1997 || Прескотт || Пауль Комба
|-
| (9239) ван Рибек (van Riebeeck) ||  || 3 мая 1997 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9240) Nassau ||  || 31 мая 1997 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (9241) Росфранклин (Rosfranklin) ||  || 10 августа 1997 || Риди-Крик || Джон Бротон
|-
| (9242) Олеа (Olea) ||  || 6 февраля 1998 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 20 марта 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9244) Вишньян (Visnjan) ||  || 21 апреля 1998 || Вишня || К. Корлевич, P. Radovan
|-
|  ||  || 21 апреля 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9246) Нимейер (Niemeyer) ||  || 25 апреля 1998 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 23 июня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9248) Sauer || 4593 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9249) Yen || 4606 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9250) Chamberlin || 4643 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9251) Harch || 4896 P-L || 16 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9252) Годдард (Goddard) || 9058 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9253) Оберт (Oberth) || 1171 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9254) Shunkai || 2151 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9255) Inoutadataka || 3174 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9256) Tsukamoto || 1324 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9257) Kunisuke || 1552 T-2 || 24 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9258) Джонполджонс (Johnpauljones) || 2137 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9259) Janvanparadijs || 2189 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9260) Edwardolson ||  || 8 октября 1953 || Бруклин || IAP
|-
| (9261) Peggythomson ||  || 8 октября 1953 || Бруклин || IAP
|-
| (9262) Бордовицына (Bordovitsyna) || 1973 RF || 6 сентября 1973 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (9263) Харитон (Khariton) ||  || 24 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (9264) 1978 OQ || 1978 OQ || 28 июля 1978 || Перт || -
|-
| (9265) Ekman ||  || 2 сентября 1978 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (9266) Holger ||  || 2 сентября 1978 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (9267) Lokrume ||  || 2 сентября 1978 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
|  ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|  ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
|  ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
| (9271) Trimble ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
| (9272) Liseleje || 1979 KQ || 19 мая 1979 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
| (9273) Schloerb ||  || 22 августа 1979 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (9274) Amylovell ||  || 16 марта 1980 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (9275) Перссон (Persson) ||  || 16 марта 1980 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (9276) Timgrove ||  || 13 сентября 1980 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (9277) Тогаси (Togashi) ||  || 9 октября 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|  ||  || 7 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
| (9279) Сигер (Seager) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9280) Стивенджой (Stevenjoy) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9281) Weryk ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9282) Lucylim ||  || 6 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9283) Мартинэлвис (Martinelvis) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9284) Juansanchez ||  || 7 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9285) Le Corre ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9286) Патриктэйлор (Patricktaylor) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9287) Клима (Klima) ||  || 6 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9288) Santos-Sanz ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9289) Балау (Balau) ||  || 26 августа 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9290) 1981 TT || 1981 TT || 6 октября 1981 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (9291) Alanburdick || 1982 QO || 17 августа 1982 || Ок-Ридж || -
|-
|  ||  || 16 октября 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
| (9293) Камогата (Kamogata) ||  || 13 декабря 1982 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (9294) 1983 EV || 1983 EV || 10 марта 1983 || Андерсон-Меса || E. Barr
|-
| (9295) Дональдянг (Donaldyoung) ||  || 2 сентября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|  ||  || 5 сентября 1983 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (9297) Марчук (Marchuk) || 1984 MP || 25 июня 1984 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (9298) Geake || 1985 JM || 15 мая 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (9299) Vinceteri ||  || 13 мая 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (9300) Johannes || 1985 PS || 14 августа 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|}